Lättjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lättjärnen, Västergötland, sjö i Partille kommun, 
Lättjärnen, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun, 
Lättjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn